Massa crítica - normalmente refere-se ao conceito físico que exprime a massa de material fissionável necessária para que se desencadeie uma reação nuclear em cadeia.
 Massa crítica (sociologia) - valor limite de número de pessoas necessário para desencadear um determinado fenómeno por troca de ideias.
 Massa Crítica (evento) - movimento social de ocupação, organizada e massiva, de ruas e espaços públicos por indivíduos com veículos de propulsão humana.

Desambiguação